По состоянию на 2014 год (оценка) 27 городов Индонезии имеют численность населения свыше 500 тысяч человек, входя в категории крупнейших городов и городов-миллионеров.

Примечания 

Города Индонезии